Neuroscience steht für:
 Neuroscience (Zeitschrift), englischsprachige Fachzeitschrift
 Neurowissenschaften, Forschungsbereiche, in denen Aufbau und Funktionsweise von Nervensystemen untersucht werden